Jenckes House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jenckes House (Jenckes Hill Rd., Lincoln, Rhode Island), NRHP-ID 84002019
 Jenckes House (Old Louisquisset Pike, Lincoln, Rhode Island), NRHP-ID 84000088